Contes de la folie ordinaire (Erections, Ejaculations, Exhibitions and General Tales of Ordinary Madness), recueil de nouvelles de Charles Bukowski publié en 1972
 Conte de la folie ordinaire (Storie di ordinaria follia), film de Marco Ferreri sorti en 1981, adapté du recueil.